Мбере:
  — один из языков группы языков банту.
  — божество—создатель в мифологии западных народов банту.
 Мбе́ре — один из 5 департаментов региона Адамава в Камеруне.
 Мбе́ре (Западный Логон) — река в Центральной Африке, сливаясь с Восточным Логоном (Пенде) образует реку Логон.